

Personnalités

Patronyme 
 La famille Doria (Auria), famille importante dans l'histoire de la République de Gênes, du .
 Alejandro Doria (1936-2009), réalisateur argentin.
 
 Bianca Doria (1915-1985), actrice italienne.
 Daniela Doria (1957-), actrice, mannequin et danseuse italienne.
 Diogo Dória (1953-), acteur et metteur en scène portugais.
 Enzo Doria (1936-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste italien.
 Filippino Doria, entre 1470 et 1480, entre 1548 et 1558,  était un amiral génois
 Francisco Dória (1945-), mathématicien, philosophe et généalogiste brésilien. 
 Frédéric Doria (1841-1900), interprète français et compositeur de chansons (café-concert du ,  dont La chanson des blés d'or).
 Giacomo Doria (1840-1913), naturaliste italien.
 
 Giovanni Doria, (1573-1642), cardinal italien.
 Giovanni Andrea Doria (1539-1606), amiral génois du .
 
 Jorge Dória (1920-2013), acteur brésilien.
 Laura Doria (1988-), coureuse cycliste italienne.
 Marco Doria (1957-), homme politique italien.
 Dória (1994-), footballeur brésilien.
 Max Doria (1896-1989), acteur français.
 Nicolò Doria (1525-1592), doge de Gênes en 1579-1581.
 Philippe Doria Machado (1961-), monteur de cinéma et de publicité brésilien.
 Renée Doria (1921-2021), chanteuse française.

Prénom 
 Doria Tillier (1986-), actrice française et « miss Météo » du Grand Journal sur la chaîne de télévision Canal+

Architecture

Cuisine 
 Doria, potage aux concombres
 Doria, gratin japonais servi sur du riz

Entreprise 
 Doria, entreprise agroalimentaire italienne

Toponyme 
 Doria, une commune rurale du Burkina Faso
 La Doria, petit torrent du massif des Bauges (Alpes) dans le département de la Savoie

Musique 
 Daeria, anciennement Döria, groupe de hard rock espagnol

Personnages de fiction 
 Doria, ou Dodoria, personnage du manga Dragon Ball

Homonymie de patronyme